Sonic est un mot anglais signifiant .

Sciences et techniques

Biologie 
 Sonic hedgehog (SHH), une protéine impliquée dans l'organogenèse chez les mammifères.

Informatique 
 , un contrôleur Ethernet à 10 Mbit/s.

Médecine 
 SONIC (Study of Biologic and Immunomodulator Naive Patients in Crohn's Disease), un essai randomisé sur le maintien de la rémission clinique dans la maladie de Crohn

Culture et société

Entreprises 
 Sonic Drive-In, une chaine de restauration américaine.
 Sonic Healthcare, une entreprise médicale australienne.
 Sea Sonic, entreprise taïwanaise.

Jeux vidéo 
 Sonic le hérisson, héros d'une série de jeux vidéo.
 Pour trouver l'ensemble des jeux vidéo de la série, voir la liste des jeux vidéo Sonic.
 Sonic Blast Man, un jeu vidéo sorti en 1990.

Musique 
 Art Sonic, un festival de musique se déroulant dans l'Orne.
 City Sonic, festival belge consacré aux musiques électroniques.
 Dominic Sonic, rockeur français.
 Pan Sonic, groupe de musique électronique finlandais
 Rob Sonic, rappeur américain.
 The Sonics, groupe de rock garage américain et leur album sorti en 1965, Here Are the Sonics.
 Sonic Attack, un album du groupe de rock Hawkwind.
 Sonic Belligeranza, label italien de musique électronique.
 Sonic Brew, un album du groupe de Heavy Metal  Black Label Society.
 Sonic Destroyer, un maxi produit par le label Underground Resistance.
 Sonic Firestorm, un album du groupe de power metal DragonForce.
 Sonic Flower Groove, un album du groupe de rock Primal Scream.
 Sonic Groove, label musical japonais.
 Sonic Highways, un album du groupe de rock Foo Fighters.
 Sonic Images, un label américain consacré aux musiques de films et de séries télévisées.
 Sonic Mayhem, maison de production allemande de musiques de jeux vidéo.
 Sonic Protest, un festival de musique improvisée, électroacoustique, bruitiste ou expérimentale se déroulant à Montreuil.
 Sonic Syndicate, groupe de metalcore suédois.
 Soul Sonic Force, groupe américain de rap et d'electro-funk, créé à New York par Afrika Bambaataa.
 Sonic Temple, un album du groupe de rock The Cult.
 Sonic Youth, groupe de rock d'avant-garde américain. Voir aussi leurs albums, Sonic Youth et Sonic Nurse, leur première compilation, Sonic Death ainsi que Sonic Youth Recordings leur label.

Transports 
 Boeing Sonic Cruiser, un projet d'avion.
 Chevrolet Sonic, une voiture.
 Wolfrace Sonic, un prototype de véhicule à six roues.

Homonymie de titre